Соревнования по фигурному катанию на зимних Азиатских играх 2007 года прошли с 1 по 3 февраля 2007 года на арене «Ухуань» в Чанчуне (КНР). Фигуристы из стран-членов Олимпийского совета Азии выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание 
В турнире по парному катанию фигуристы из КНР заняли первые три позиции. Марина Аганина и Артём Князев, представлявшие Узбекистан, по сумме баллов стали четвёртыми. Но узбекистанскому дуэту были вручены бронзовые награды, в связи с правилом Азиатских игр, согласно которому, если весь пьедестал занят представителями одной страны, то спортсмены, занявшие четвёртое место, получают второй комплект бронзовых медалей.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и расписание на официальном сайте зимних Азиатских игр 2007.

2007
Фигурное катание
Азиада
Международные соревнования по фигурному катанию в Китае